В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Bayonne 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Патрісія Тарабіні і Наталі Тозья виграли титул, у фіналі перемігши пару Рейчел Макквіллан і Катрін Танв'є che si sono ritirate sul score di 6–3.

Сіяні пари 

 Рейчел Макквіллан /  Катрін Танв'є (фінал)
 Клаудія Коде-Кільш /  Катрін Суїр (півфінал)

 Лейла Месхі /  Андреа Стрнадова (півфінал)
 Патрісія Тарабіні /  Наталі Тозья (чемпіонки)

Основна сітка

Посилання 

WTA Bayonne
Bayonne